Ани́ка-во́ин ( — «непобедимый»; также Они́ка-во́ин) — герой русского народного стиха об Анике и Смерти. В переносном смысле означает человека, который хвастается лишь вдалеке от опасности.

В стихе молодой Аника-воин хвастается своей силой и разоряет беззащитных людей. В пути ему встречается Смерть и упрекает его за хвастовство. Аника-воин нисколько её не боится и вызывает на поединок. Смерть быстро одолевает его, и он, раскаявшись о необдуманном слове, начинает умолять её дать ему хоть сколько-нибудь времени, но Смерть убивает его.

Согласно одной из гипотез, русский стих восходит к «Повести о прении живота со смертью».

Имя героя скорее всего взято из византийского сказания о герое Дигенисе, который там упоминается с постоянным эпитетом anikitos. Русские переписчики могли посчитать эпитет за имя собственное.

Аника-воин перешёл в поговорку «Аника-воин сидит да воет». Его имя упоминается в сказках, притчах, народной драме (например, в пьесе о «Царе Максимилиане», интермедии «Аника-воин»). Его нередко изображали с кратким изложением повести «О прении живота со смертью» на лубочных картинках. Н. А. Некрасов в своём произведении «Кому на Руси жить хорошо».

Эх вы, Аники-воины!
Со стариками, с бабами 
Вам только воевать!

См. также 

 Царь Максимилиан
 Бова Королевич

Примечания

Ссылки 
 Аника воинъ // 
 
 Лубки с изображением Аники-воина 

Персонажи русских былин
Русское народное творчество
Русские фразеологизмы